Mosca ist der Name folgender

Personen:
 Alessia Mosca (* 1975), italienische Politikerin
 Carlo Mosca (* 1945), italienischer Bridge-Spieler
 Gaetano Mosca (1858–1941), italienischer Politikwissenschaftler
 Giovanni Maria Mosca (1493/95–um 1574), italienischer Bildhauer
 Giovanni Mosca (1908–1983), italienischer Schriftsteller
 Giuseppe Mosca (1772–1839), italienischer Opernkomponist
 Jacopo Mosca (* 1993), italienischer Radrennfahrer
 John Mosca (* 1950), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Luigi Mosca (1775–1824), italienischer Opernkomponist, Bruder von Giuseppe Mosca
 Michele Mosca, kanadischer Mathematiker
 Salvatore Joseph „Sal“ Mosca (1927–2007), US-amerikanischer Jazz-Pianist
 Simone Mosca (um 1523–1578), genannt Moschino, italienischer Bildhauer

Orte:
 Mosca (Colorado), USA

Sonstiges:
 Mosca MB, ein russisches Militärflugzeug

Unternehmen:
 Gerd Mosca AG